Brady Skjei, né le  à Lakeville dans l'État du Minnesota aux États-Unis, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière junior avec le programme de développement des États-Unis dans l'USHL. Il est choisi au premier tour, en vingt-huitième position par les Rangers de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Le 24 février 2020, il est échangé aux Hurricanes de la Caroline en retour d'un choix conditionnel de 1ère ronde en 2020.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || Lakeville North High || USHS ||25 ||2 ||12 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Lakeville North High || USHS ||25 ||16 ||7 ||23 ||24 ||5 ||4 ||2 ||6 ||6
|-
|2010-2011 || États-Unis || USHL ||36 ||1 ||5 ||6 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2010-2011 || États-Unis || USDP ||36 ||1 ||5 ||6 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || États-Unis || USDP ||24 ||3 ||9 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || États-Unis || USHL ||60 ||4 ||19 ||23 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA || 36|| 1|| 2|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA || 40 || 6 || 8 || 14 || 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA || 33|| 1|| 9|| 10|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Wolf Pack de Hartford || LAH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 15|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
|2015-2016|| Wolf Pack de Hartford || LAH || 68 || 4 || 24 || 28 || 36 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016|| Rangers de New York || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 80 || 5 || 34 || 39 || 42 || 12 || 4 || 1 || 5 || 10
|-
| 2017-2018 || Rangers de New York || LNH || 82 ||  4  ||21 || 25 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rangers de New York || LNH || 78 ||  8  || 17 || 25 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rangers de New York || LNH || 60 ||  8  || 15 || 23 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 7||  0  || 1 || 1 || 4 || 8 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 52 || 3 || 7 || 10 || 30 || 11 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline || LNH  || 82 || 9 || 30 || 39 || 48 || 14 || 1 || 2 || 3 || 8

| 448 || 37 || 125 || 162 || 252 || 50 || 5 || 7 || 12 || 32

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| +10||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| +5||align="left"| 
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 || -3 || align=left|
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || +3 ||  align=left| place
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 8 || 2 || 0 || 2 || 2 || +5 ||  align=left| place

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde moins de 18 ans 
2012 : termine avec le meilleur différentiel +/-

Ligue nationale de hockey 
2016-2017 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues

Notes et références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Lakeville (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage des Rangers de New York
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Hurricanes de la Caroline